Vallette d’Osia est un patronyme français, porté par de nombreux officiers de carrière, parmi lesquels :

 Jean Vallette d’Osia (1898-2000)
 Michel Vallette d'Osia (1926-2009)
 Bernard Vallette d'Osia
 Jacques Vallette d'Osia